Gibloux ist der Name folgender geografischen Objekte in der Schweiz:
 Gibloux FR, eine politische Gemeinde im Kanton Freiburg, die auf den 1. Januar 2016 per Fusion gegründet wurde
 Gibloux (Berg) (1205 m ü. M.), ein Höhenzug im Kanton Freiburg
 Sendeturm Mont-Gibloux, ein Sendeturm auf dem zur Gemeinde Sorens gehörenden 1204 Meter hohen Gipfels des Gibloux
 Estavayer-le-Gibloux, ein Dorf und ehemalige Gemeinde in der Gemeinde Gibloux, Kanton Freiburg
 Villarsel-le-Gibloux, ein Dorf und ehemalige Gemeinde in der Gemeinde Gibloux, Kanton Freiburg